Udvard (szlovákul Dvory nad Žitavou), Szlovákia, Nyitrai kerület, Érsekújvári járás
Bánudvard (szlovákul Dvorec), Szlovákia, Trencséni kerület, Báni járás 
Liborcsudvard (szlovákul Ľuborča), Nemsó városrésze, Szlovákia, Trencséni kerület, Trencséni járás
Szepesudvard (szlovákul Dvorce), Javorina katonai kiképzési terület része, Szlovákia, Eperjesi kerület, Késmárki járás 
Turócudvard (szlovákul Dvorec), Ivánkafalva része, Szlovákia, Zsolnai kerület, Stubnyafürdői járás